Nazôréen (titre), le nom donné par ses opposants juifs à Jésus qui désigne les chrétiens d'origine juive aux premiers siècles de notre ère.
 Nazôréens (secte), groupe religieux judéo-chrétien mal connu dont l'attestation remonte au .
 Mouvement nazaréen, dans l'art.
 Église chrétienne apostolique (nazaréene), en Suisse et Hongrie.
 Église du Nazaréen, (Church of the Nazarene) au Texas.